Kirkerup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Kirkerup Sogn (Roskilde Kommune)
 Kirkerup Sogn (Slagelse Kommune)